Vice versa (lat. ‚umgekehrt‘), auch Viceversa steht für:
 (und) umgekehrt (genauso), eine lateinische Floskel, siehe Liste lateinischer Phrasen/V#Vice versa
 ein Gedicht von Christian Morgenstern
 Vice versa (Band), eine Rockband
 den Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Ich bin Du (1988)
 Vice Versa (Zeitschrift) (die erste lesbische Zeitschrift der USA, 1947–1948)

Siehe auch:
 Viceversa Literatur, eine Schweizer Zeitschrift
 ViceVersa – Magazine Transculturel, eine kanadische Zeitschrift
 Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke#Das ViceVersa-Programm